Palaz ist der Familienname folgender Personen:

 Abdullah Palaz (1923–1991), türkischer Mörder
 Koray Palaz (* 1978), türkischer Fußballtrainer
 Oğuzhan Palaz (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Yasin Palaz (* 1988), türkischer Fußballspieler

Palaz steht für

 Palaz (Einheit), ein Längenmaß in Jugoslawien